Александр Куклин:
 Куклин, Александр Константинович (1907—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Куклин, Александр Сергеевич (1876—1936) — советский государственный и политический деятель, член ЦК РКП(б) .